Харке:

 Харке — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Харке, Даниэль (1983—2009) — испанский футболист, защитник.